Mullvaden kan syfta på:

 Mullvaden (BBC) – en brittisk TV-serie baserad på John Le Carrés roman Mullvaden
 Mullvaden (dokusåpa) – en svensk dokusåpa fyra säsonger mellan 2000 och 2007